A cidade belga de Tournai sofreu três grandes assédios:

 Cerco de Tournai (1340) : durante a Guerra dos Cem Anos.
 Cerco de Tournai (1521) : durante a Guerra Italiana de 1521-1526.
 Cerco de Tournai (1709) : durante a Guerra da Sucessão Espanhola.

Desambiguação